200 km/h in the Wrong Lane — первый англоязычный и самый успешный альбом группы «Тату» (t.A.T.u.), выпущенный 10 декабря 2002 года. Является аналогом русскоязычного альбома «200 по встречной», хотя список композиций повторяется не полностью, а звучание старых аранжировок было переработано. Общий объём продаж альбома превысил 7 млн экземпляров по всему миру и несколько сотен тысяч в России и СНГ. В 2003 году группа получила премию Международной федерации производителей фонограмм IFPI Platinum Europe Award за миллион проданных в Европе копий альбома.

В ноябре 2012 года альбом «200 km/h in the Wrong Lane» был переиздан в честь десятилетия со дня выпуска оригинального издания. Новая версия альбома 200 KM/H in the Wrong Lane 10 Year Anniversary Edition дополнена ранее неизданной песней «„A Simple Motion“ и ремиксами на песни All the Things She Said», «Show me Love».

Отзывы 
Константин Савоськин из музыкального журнала Play дал пластинке оценку в 4 балла из возможных 5, раскритиковав при этом банальность англоязычных текстов и «очень посредственную» кавер-версию «How Soon Is Now?». Среди плюсов альбома автор выделил новые аранжировки, благодаря которым «драм-н-бейс теперь звучит драм-н-бейсом». В целом, по мнению Савоськина, если русскоязычный оригинал отличался «притягательным жёстким минимализмом», то англоязычная версия альбома «попахивает» «фейком».

Критик белорусской «Музыкальной газеты» крайне положительно оценил пластинку, по мнению автора, иностранные продюсеры «взяли из творчества t.A.T.u. лучшие песни и сделали их ещё лучше». Новые аранжировки в статье названы «просто совершенными» и делающими материал группы «многослойным, масштабным», из-за чего от альбома «невозможно оторваться». Помимо «захватывающих дух супербоевиков» «Not Gonna Get Us» и «All the Things She Said» автор отметил новые аранжировки в песнях «Clowns (Can You See Me Now?)» («увлекательный бит», «интересная мелодическая линия», «потенциальный фьючепоп-хит») и «Malchik Gay» (за «любопытное» сочетание электронного и акустического саунда, которое автор сравнил с «Dream On» группы Depeche Mode).

Список композиций 
 Not Gonna Get Us
 All the Things She Said
 Show Me Love
 30 Minutes
 How Soon Is Now?
 Clowns (Can You See Me Now?)
 Malchik Gay
 Stars
 Я сошла с ума
 Нас не догонят
 Show Me Love (Extended Version)
 30 Minutes (Remix)
 All the Things She Said (Multimedia track)
 Behind The Scenes With Yulia & Lena (Part 2)

Чарты 
Альбом

Синглы

Вокалистки 
 Юлия Волкова
 Елена Катина

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальный сайт американского рекорд-лейбла Interscope Records

Альбомы t.A.T.u.
Альбомы, спродюсированные Тревором Хорном